Нововарша́вка — рабочий посёлок в России, административный центр Нововаршавского района Омской области.

Население —  чел. ().

Физико-географическая характеристика 
Расположен в 150 км к юго-востоку от Омска, на левом берегу Иртыша.

Посёлок расположен в пределах Ишимской равнины, являющейся частью Западно-Сибирской равнины, на левобережье Иртыша (река протекает в 2,3 км к востоку от посёлка). Нововаршавка находится в 150 км к юго-востоку от Омска, в 49 км к северу от государственной границы с Республикой Казахстан.

Климат
Климат резко континентальный, со значительными перепадами температур зимой и летом (согласно классификации климатов Кёппена — влажный континентальный с прохладным летом (Dfb)). Многолетняя норма осадков — 344 мм. Наибольшее количество осадков выпадает в июле — 59 мм, наименьшее в марте — 12 мм. Среднегодовая температура положительная и составляет +1,3 °C.

Часовой пояс

История 
Своё название «Нововаршавка» получила от первых поселенцев. Один из них — Абрамов Василий Алексеевич, служивший в русской императорской армии в Варшаве, которая произвела на него большое впечатление, предложил на одном из перекуров назвать посёлок «Новая Варшава». По воспоминаниям других старожилов, название предложил Максим Десятов, тоже бывавший в Варшаве.

Долгое время эта территория считалась непригодной для земледелия. Только в 1901 году на арендованных у казачества землях переселенцами из Самарской губернии была основана деревня Рытовка. В 1911 году у земель появился новый хозяин. Помещик Эрлих выкупил арендованные крестьянами земли. Он стал сдавать земельные наделы в аренду немецким переселенцам из Крыма. А жители Рытовки переехали на государственные земли в 12 километрах от своего бывшего села, основав хутор Болото.

После революции 1917 года жители хутора получили земельные наделы в личное распоряжение возле Рытовки, в 1920 году началось строительство нового населённого пункта. В 1921 года на сельском сходе село получило название Новая Варшавка.

В 1927 году было образован ТОЗ (товарищество по совместной обработки земли). В 1929 году в Нововаршавке был образован колхоз «Объединение». А в 1930 году жители Рытовки организовали колхоз «Форвердс» («Вперед») (позднее переименован в колхоз имени Тельмана). В 1940 году оба села вошли в состав Дробышевского района с райцентром в селе Дробышево.

В 1946 году было решено перевести райцентр Дробышевского района в Нововаршавку. В эти годы произошло практическое объединение Нововаршавки и Рытовки, которое окончательно закрепилось слиянием колхозов «Объединение» и им. Тельмана в колхоз «Красный Октябрь».

Население 
Динамика численности населения по годам:

Образование 
В 1992 году на базе средней школы основана Нововаршавская гимназия (муниципальное бюджетное образовательное учреждение).

В Нововаршавке находятся центральная районная, центральная детская и городская библиотеки.

«Нововаршавская центральная районная больница», с подразделениями по всему району

Транспорт

Автодороги 
 «Новоселецк — Таврическое — Нововаршавка» (идентификационный номер 52 ОП РЗ К-29) длиной 152,65 км. (межрегиональная)
 «Нововаршавка — Черлак» (идентификационный номер 52 ОП РЗ К-15) длиной 3,5 км.
 Имеется паромная переправа через Иртыш на дороге Черлак-Нововаршавка.
 «Нововаршавка — Дробышево — Черлакское» (идентификационный номер 52 ОП МЗ Н-291) длиной 42,094 км.
 «Нововаршавка — Ермак» (идентификационный номер 52 ОП МЗ Н-292) длиной 37,00 км.
 «Нововаршавка — Заречное» (идентификационный номер 52 ОП МЗ Н-293) длиной 21,18 км.
 «Объезд раб. пос. Нововаршавка» (идентификационный номер 52 ОП МЗ Н-294) длиной 5,642 км.
.

Примечания

Ссылки 
 В Нововаршавке
 Нововаршавка
 
 

Населённые пункты на реке Иртыш
Посёлки городского типа Омской области
Районные центры Омской области
Населённые пункты Нововаршавского района